Архистратиг ( «главнокомандующий»):
 титул главнокомандующего в Древней Греции;
 в христианском вероучении эпитет архангелов: военачальников ангельских небесных сил; в православии наиболее часто употребляется как эпитет Архангела Михаила.
 Архистратиг — первая композиция с альбома Аквариума «Русский альбом».